2 miejscowości w Estonii:
 Kadapiku – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Kadrina.
 Kadapiku – wieś w prowincji Lääne Viru, w gminie Tamsalu.